UIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quibdó (Colombia)
 UIB –  stazione capolinea della linea 1 della Metropolitana di Palma di Maiorca in Spagna